Демедюк Василь Харитонович (1957) — народний депутат України 7-го скликання.
 Демедюк Ольга Іванівна — лікарка поліклініки № 1, директорка Херсонської міської клінічної лікарні імені Є. Є. Карабелеша; заслужений лікар України.
 Демедюк Сергій Васильович — генерал поліції 3-го рангу.

Див. також 
 Демидюк
 Демидко

Примітки 

Прізвища на -юк